Nansen ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Nansen (1873–1943), dänische Schauspielerin, Theaterleiterin und Regisseurin
 Eva Nansen (1858–1907), norwegische Sängerin
 Fridtjof Nansen (1861–1930), norwegischer Zoologe, Neurohistologe, Polarforscher, Philanthrop und Staatsmann
 Hans Nansen (1598–1667), dänischer Politiker
 Odd Nansen (1901–1973), norwegischer Architekt und Philanthrop
 Peter Nansen (1861–1918), dänischer Journalist und Schriftsteller

Sonstiges:
 Nansen-Eistafel, Eistafel an der Scott-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Nansen-Flüchtlingspreis, Menschenrechtspreis
 Nansen-Insel, diverse Inseln
 Nansen-Pass, Pass für Staatenlose
 Nansen-Riff, Riff vor der Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik
 Mount Nansen, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Pik Nansen, Berg in Kirgisistan

Siehe auch:
 Fridtjof Nansen (Begriffsklärung)